Juninho Fonseca (ur. 1958), piłkarz brazylijski, rezerwowy na Mundialu 1982
 Juninho Paulista (ur. 1973), piłkarz brazylijski, mistrz świata 2002
 Juninho Pernambucano (ur. 1975), piłkarz brazylijski, mistrz Francji z Olympique Lyon
 Juninho, właśc. Anselmo Vendrechovski Júnior (ur. 1982), piłkarz brazylijski
 Juninho, właśc. Vitor Gomes Pereira Júnior (ur. 1989), piłkarz brazylijski